Manzaneque steht für:
 Manzaneque (Toledo), Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

Manzaneque ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Manzaneque (1934–2004), spanischer Radrennfahrer
 Jesús Manzaneque (* 1943), spanischer Radrennfahrer